The Speed Demon – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
The Speed Demon – film del 1925 diretto da Robert N. Bradbury
The Speed Demon – cortometraggio del 2009 diretto da Brad Schinkel